

Pessoas
Andy Tennant
David Tennant
Neil Tennant
Smithson Tennant
Stella Tennant

Localidades
Tennant (Califórnia)
Tennant (Iowa)

Desambiguação